Kacper Kozłowski ist der Name folgender Personen:

* Kacper Kozłowski (Leichtathlet) (* 1986), polnischer Leichtathlet
 Kacper Kozłowski (Fußballspieler) (* 2003), polnischer Fußballspieler